Ignatówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Ignatówka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Ignatówka, un village dans la voïvodie de Podlachie